O Robledo puede referirse a:
O Robledo (Villamartín de Valdeorras), lugar de la parroquia de Cernego, municipio de Villamartín de Valdeorras.
O Robledo da Lastra, lugar y parroquia del municipio de Rubiana.
Vilar do Robledo, lugar de la parroquia de Santalla, municipio de Samos.